Valencia kan som auktorsförkortning betyda:

 Jose Valencia
 Juan I. Valencia

Robotskapade auktorsförkortningar